Вайли Э. Койот — персонаж американского анимационного сериала Looney Tunes производства Warner. Bros. Чаще всего его можно увидеть в дуэте с другим героем шоу — Дорожным Бегуном (в переводе «Шоу Луни Тюнз» и «Новые Луни Тюнз» — Скороходом). Исключения составляют лишь те эпизоды, в которых койот выступает вместе с Багзом Банни. Дебют Вайли состоялся в эпизоде Fast and Furry-ous, вышедшем на экраны 17 сентября 1947 года. Последняя на данный момент серия с участием Койота датируется 15 июля 2021 года. 

За 74 года Вайли появился в 100 короткометражках (включая 29 классических эпизода за авторством Чака Джонса, 23 CGI-ролика и 5 веб-серий), шести спецвыпусках, двух музыкальных вставках, 14 сериях спин-офф сериалах (как персонаж второго плана) и семи полнометражных фильмах. Как объект пародий и камео часто мелькает в продуктах массовой культуры. 

Сюжет каждой серии приблизительно шесть-семь минут строится на попытках Вайли поймать и съесть калифорнийскую земляную кукушку Дорожного Бегуна, всегда оканчивающихся комичным провалом по вине невнимательности самого Койота или качества приобретаемых им товаров компании «Acme». 21 июля 2023 года ожидается выход игрового фильма, посвящённого Койоту и его борьбой с корпорацией Acme.

В данной статье перечислены появления персонажа исключительно в рамках проектов студии Warner Bros.

«Классика» (1947 — 1964) 
<div style="overflow:auto;">
Двадцать девять серий середины-конца эпохи «золотого века» — времени пика популярности американской мультипликации. Выходили с 1947 по 1964 года. Все эпизоды созданы при непосредственном участии Чарльза «Чака» Джонса.

Телевидение (1965 — н.в.) 
С началом телевизионной эпохи мультфильмы стали делать в более дешёвых декорациях и с использованием менее проработанного стиля анимации. Чак Джонс продолжил курировать проект, написав сценарий к пяти сериям и срежиссировав семь из них. Большинство эпизодов о Вайли и Дорожном бегуне второй половины двадцатого века поставил режиссёр и сценарист Руди Ларрива.
<div style="overflow:auto;">

Специальные выпуски (1962 — 1980) 
Шесть специальных серии продолжительностью от 20 до 50 минут, некоторые из них представлены сборником уже выпущенных эпизодов, разбавленных новыми сценами-переходами.
<div style="overflow:auto;">

Приключения мультяшек (1990 — 1992) 

<div style="overflow:auto;">

Озорные анимашки (1993 — 1998, 2020 — 2021) 
Здесь Вайли появляется исключительно в спин-офф эпизодах, посвящённых второстепенным героям. Его часто показывают как эпизодического персонажа.
<div style="overflow:auto;">

Webtoons (2001 — 2005) 
Интерактивный короткометражный сериал с героями Луни Тюнз, публикуемый в интернете с 2001 по 2005 годы. Из 63 представленных эпизодов Вайли Койот фигурирует в пяти. 
<div style="overflow:auto;">

Малыши Луни Тюнз (2001 — 2006) 
В сериале о маленьких героях Луни Тюнз Вайли Койот фигурирует всего в одном полноценном эпизоде и в двух музыкальных вставках.
<div style="overflow:auto;">

Что новенького, Скуби-Ду? (2002 — 2006) 
В этом сериале Warner Bros. Вайли единожды фигурирует лишь в 13 эпизоде 2 сезона. 
<div style="overflow:auto;">

CGI (2010 — 2014) 
За четыре года вышло четыре трёхминутных серии, выполненных с применением трёхмерной анимации. Отличительной особенностью является особо проработанный дизайн персонажей. Три из четырёх эпизода были показаны в кинотеатрах: первый вышел на экраны перед фильмом «Кошки против собак: Месть Китти Галор», второй — перед фильмом «Легенды ночных стражей». Показ третьего эпизода состоялся перед фильмом «Медведь Йоги». Заключительная четвёртая серия была показана на международном фестивале в Анси 10 июня 2014 года.

<div style="overflow:auto;">

Шоу Луни Тюнз (2011 — 2014) 

Койот имеет свою собственную арку из 19 коротких скетчей, посвящённых его многочисленным попыткам поймать Дорожного Бегуна. В отличие от остального сериала, серии с Койотом и Скороходом выполнены в трёхмерной графике. В трёх эпизодах основного сюжета Вайли  появляется как персонаж второго плана в стандартной 2D-анимации.
<div style="overflow:auto;">

Кволик/Новые Луни Тюнз (2015 — 2020) 
<div style="overflow:auto;">
Вайли появляется в 15 эпизодах сериала как надоедливый зазнайка, живущий по-соседству с Багзом и предпочитающий полагаться исключительно на науку, даже в тех случаях, когда можно обойтись без её вмешательства. Начиная со второго сезона с добавлением других героев и сменой названия с «Кволика» на «Новые Луни Тюнз», койот стал уделять больше времени ловле Дорожного Бегуна.<div style="overflow:auto;">

Луни Тюнз (2020 — 2021) 
<div style="overflow:auto;">
Койот Вайли возвращается в перезапуске сериала на стриминговой платформе HBO Max.

Полнометражные фильмы (1979 — 2023) 
<div style="overflow:auto;">
Вайли появляется в пяти полнометражных проектах, играя роли второго плана.

Примечания 

Вайли Э. Койот 
Списки мультфильмов 
Looney Tunes 
Мультфильмы США 
Фильмы США